Thanh Sơn (doorverwijspagina)
Thành Sơn (doorverwijspagina)